est un terme anglais (littéralement « en dehors des côtes », « vers le large »), qui peut se traduire par « en mer », « au large » ou « extraterritorial » pour certaines acceptions et qui peut s'appliquer à plusieurs domaines :
  ou  qualifie une activité se déroulant en mer, sans relever de la pêche ni du transport maritime. Exemples : recherche et exploitation d'une ressource (pétrole avec une plate-forme pétrolière, exploitation du vent avec une éolienne dite « éolienne offshore »...) ou des activités de sport et loisir :
plate-forme pétrolière offshore,
 éolienne offshore,
 radio offshore ;
 dans le domaine de la finance et de la gestion d'entreprise, le terme  est utilisé pour désigner la création d'une entité juridique dans un autre pays que celui où se déroule l'activité, afin d'optimiser la fiscalité (paradis fiscal) ou la gestion financière des capitaux. L'entité juridique en question est alors qualifiée de non-résidente, puisqu'elle n'exerce aucune activité de production ou de service dans le pays où elle est enregistrée. À ce titre, cette pratique se distingue de la délocalisation, qui concerne généralement un transfert d'activités et d'emplois ;
société offshore,
 banque offshore,
 portage offshore ;
 en jargon technique de météorologie et de marine à voile (en langue anglaise),  désigne un vent de terre. Le terme a été repris et popularisé par le surf, c'est le meilleur vent possible pour la pratique, puisqu'il creuse les vagues.

Voir aussi

Articles connexes 
 Offshore Leaks, série de fuites d'informations relatives aux paradis fiscaux.
 Atlas offshore, câble sous-marin de télécommunications ;
 Offshoring, type de délocalisation ;
 Nearshoring, type de délocalisation ;
 Offshore developpement, en informatique ;
 Offshore Cays, un district d'Anguilla ;
 Offshore Dream, cheval de course.

Entreprises et organisations 
 STX Offshore & Shipbuilding, entreprise coréenne de construction navale ;
China National Offshore Oil Corporation, entreprise pétrolière chinoise ;
 Offshore Oil Engineering, entreprise pétrolières chinoise ;
 Offshore Racing Congress, organisme international de voile.

Notes et références 

Pétrole
Paradis fiscal